Takemoto peut faire référence à : 
 Shingo Takemoto (né en 1975), réalisateur japonais de vidéos pour adultes.
 Takemoto Gidayū (1651 – 1714, récitant jōruri et créateur d'un style de narration chantée pour le théâtre de poupées.
 Eiji Takemoto 
 Takemoto-za, un théâtre bunraku d'Osaka, fondé en 1684 par Takemoto Gidayū. 
 Masao Takemoto (1919-2007), gymnaste japonais.
 Patsy Takemoto Mink (1927- 2002), membre démocrate de la Chambre des représentants des États-Unis, élue de Hawaï.
 Naokazu Takemoto (né en 1940), homme politique japonais.
 Yasuhiro Takemoto (1972-2019), animateur, réalisateur de télévision et réalisateur de films d’animation japonais.

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais